Il singolare del torneo di tennis Washington Star International 1970, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Cliff Richey che ha battuto in finale Arthur Ashe 7-5, 6-2, 6-1.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Washington Star International 1970